Borsigwerke bezeichnet:
die Industrieanlagen von Borsig (Unternehmen) in Berlin-Tegel
den nach ihnen benannten Berliner U-Bahnhof Borsigwerke
die Industrieanlagen von Borsig (Unternehmen) in Breslau/Wrocław (Niederschlesien)
die Industrieanlagen von Borsig (Unternehmen) in Biskupitz-Borsigwerk/Biskupice (Oberschlesien), heute Stadtteil von Hindenburg/Zabrze